1959/60 was het 62ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Burnley werd landskampioen.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Third Division

Fourth Division

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1959/60